Henry Dillon peut désigner :
 Henry Dillon, 8 vicomte Dillon (1668-1713), un noble irlandais qui est Lord Lieutenant de Roscommon ;
 Henry Dillon, 11 vicomte Dillon de Costello-Gallen (1705-1787), un pair Irlandais ;
 Henry Dillon, 13 vicomte Dillon (1777-1832), un pair irlandais, écrivain et député de Harwich et du comté de Mayo.